Andi Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Andi Shuiku (reservoar i Kina, Shandong), 
 Andi Shuiku (reservoar i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar